CMC puede referirse a:
 Concentración micelar crítica, concentración mínima de surfactante a partir de la cual se forman micelas espontáneamente en una disolución;
 Carboximetil celulosa, una sustancia química con diferentes aplicaciones industriales y médicas;
 Consejo del Mercado Común, órgano superior del Mercosur;
 Consorcio Metro Córdoba, consorcio de transportes de Córdoba (Argentina);
 CMC International, discográfica británica.
  Colegio Miguel de Cervantes (Punta Arenas) colegio ubicado en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile.
 CMC, cadena de televisión en Ciudad Ojeda, Venezuela.
 Cutie Mark Crusaders, grupo de ponis que buscan conseguir sus cutie marks en la serie "My Little Pony: La Magia de la Amistad".
 Ciencias para el Mundo Contemporáneo, materia común del Bachillerato LOE en España